FSBB steht für:
 Federação Santomense de Basquetebol
 Fédération Sénégalaise de Basket-Ball, siehe Senegalesische Basketballnationalmannschaft
 Fliegerschadenbeseitigungsbüro, siehe Taut & Hoffmann

FSBB